Angu Motzfeldt – cantante groenlandese
 Birger Fredrik Motzfeldt – generale norvegese
 Ernst Motzfeldt – politico norvegese
 Jonathan Motzfeldt – politico groenlandese
 Ketil Motzfeldt – ufficiale norvegese